Orientació acadèmica o escolar: procés mitjançant el qual hom suggereix i aconsella les possibles solucions als problemes que travessen un alumne o un centre escolar.
 Orientació cartogràfica: és el conjunt de tècniques i de coneixements que permeten llegir i interpretar croquis, mapes, plànols, etc.
 Orientació geogràfica: és l'orientació general que presenten les serralades, les valls, els rius, els vents, etc.
 Orientació esportiva: competicions esportives de camp a través, contra-rellotge i sense un itinerari preestablert, però amb l'obligació de passar pels controls assenyalats a un mapa.
 Orientació laboral o professional: procés pel qual una persona o institució aconsella una altra persona sobre l'elecció de la seva professió.
 Orientació topològica o geomètrica: elecció d'un generador de l'homologia segona o d'una Aplicació de Gauss en una superfície.